Hidroksibenzaldehidi su fenolni aldehidi. Ovaj termin se može odnositi na:

 Salicilaldehid (2-hidroksibenzaldehid)
 3-Hidroksibenzaldehid
 4-Hidroksibenzaldehid